Die Wasserkraftwerke in der Türkei werden sowohl auf einer Karte als auch in einer Tabelle (mit Kennzahlen) dargestellt. Die Liste ist nicht vollständig.

Fluss bzw. Flusssystem 
Im Januar 2014 gab es in der Türkei 458 Wasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von insgesamt 22.804 MW. Weitere 165 Wasserkraftwerke mit einer Gesamtleistung von insgesamt 8.500 MW waren 2015 in Bau. Allein am Fluss Kızılırmak wurden 9 Wasserkraftwerke errichtet, deren installierte Leistung von 54 MW bei der Kapulukaya-Talsperre bis zu 700 MW bei der Altınkaya-Talsperre reicht. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Flüsse (bzw. Flusssysteme) aufgelistet.

Karte

Wasserkraftwerke 
In der Tabelle sind nur Wasserkraftwerke mit einer installierten Leistung > 10 MW aufgeführt.

Siehe auch 
 Liste von Kraftwerken in der Türkei
 Liste von Talsperren der Welt (Türkei)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Turkei